Schuschtari (englisch Shushtari), ein persischer Name, ist:

die Bezeichnung für Bewohner von Schuschtar und deren Dialekt

ein Familienname:
 Nur Ali Schuschtari

die Bezeichnung eines Melodietypus im Dastgah-System